František Kolařík může být:
 František Kolařík (skladatel) (1867–1927), český hudební skladatel, hudebník a pedagog
 František Kolařík (generál) (1881–1950), český divizní generál
 František Kolařík (kazatel) (1927–1994), český baptistický kazatel a politický vězeň